Минута молчания — символический траурный ритуал.
 Минута молчания — специально назначенные трёхминутные временные интервалы в течение каждого часа для передачи радиосигналов тревоги, бедствия, безопасности или срочности на определённых частотах.
 «Минута молчания» — ежегодная траурная телепередача.
 «Минута молчания» — художественный фильм Конрада Петцольда (ГДР) 1964 года.
 «Минута молчания» — художественный фильм Игоря Шатрова (СССР) 1971 года.